Dit is een lijst van Noord-Koreaanse ministers van Buitenlandse Zaken.

CND = Koreaanse Arbeiderspartij (Chõson Nodongdang)

Noord-Koreaanse
Politiek in Noord-Korea
Ministers